Příjmení Maxa, přechýleně Maxová  nese více různých osobností:

 David Maxa (* 1990) – český rabín
 Hynek Maxa (1922–2001) – český operní pěvec, pěvecký pedagog
 Jaroslava Maxová (* 1957) – česká operní pěvkyně, pěvecká pedagožka
 Josef Maxa (1891–1943) – československý legionář, generál a odbojář popravený nacisty
 Juraj Maxa (1687–1738) – slovenský zbojník, známý jako Juraj Hrajnoha
 Marcel Maxa (* 1974) – český alpský lyžař
 Martin Maxa (* 1961) – český zpěvák a kytarista
 Prokop Maxa (1884–1961) – český a československý politik, legionář, člen 1. a 2. odboje a diplomat

Česká příjmení
Židovská příjmení